Rogent ist der Familienname folgender Personen:

 Elies Rogent (1821–1897), katalanischer Architekt
 Ramon Rogent (1920–1958), spanischer Maler und Bildhauer